

Toponyme 
 Saint-Gaudens commune de la Haute-Garonne en France.
 Aérodrome de Saint-Gaudens - Montréjeau
 Arrondissement de Saint-Gaudens
 Collégiale Saint-Pierre de Saint-Gaudens
 Unité urbaine de Saint-Gaudens
 Aire urbaine de Saint-Gaudens
 Canton de Saint-Gaudens
 Gare de Saint-Gaudens
 District de Saint-Gaudens

Patronyme 
 Augustus Saint-Gaudens sculpteur et graveur-médailleur américain.
 Sabin Saint-Gaudens évêque catholique français
 Jean Saint-Gaudens homme politique français